est un film britannique réalisé par Robin Hardy, sorti en 1973.
 The Wicker Man est son remake germano-américain, réalisé par Neil LaBute en 2006.
 The Wicker Man est un morceau du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden, extrait de leur album Brave New World, paru en 2000.
 Wicker Man, un parcours de montagnes russes en bois du parc d'attractions anglais Alton Towers.